Redon kan betrekking hebben op:

 Redon (koning), een koning van Brittannië
 Arrondissement Redon, een arrondissement in Frankrijk
 Kanton Redon, een kanton in Frankrijk
 Redon (plaats), een plaats in Frankrijk
 de schilder Odilon Redon